Оркахо (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Дарока. Население — 33 человека (на 2010 год). Расстояние — 95 км до административного центра провинции.

Покровителем населённого пункта почитается святой Николай Чудотворец.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы